É o Amor pode referir-se a:

 É o Amor (reality show) — da Rede Bandeirantes
 É o Amor (canção de Zezé Di Camargo e Luciano) — canção
 É o Amor (canção de Fernando Pereira) — canção

Desambiguação